Markus Nurmi, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue à la position d'attaquant.

Biographie 
Il dispute sa carrière junior dans l'organisation du TPS et fait ses débuts dans la Liiga avec l'équipe senior du TPS lors de la saison 2015-2016. 

Après sa 7e saison avec TPS en 2021-2022, il signe un contrat d'entrée de 1 an comme agent libre avec les Predators de Nashville, le 10 juin 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga ||20 ||2 ||4 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga ||49 ||19 ||17 ||36 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2015-2016 || TPS || Liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga ||27 ||12 ||16 ||28 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || TPS || Liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || TUTO Hockey || Mestis ||11 ||2 ||0 ||2 ||2 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2017-2018 || TPS || Liiga ||51 ||10 ||11 ||21 ||14 ||11 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || TPS || Liiga ||60 ||1 ||11 ||12 ||20 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || TPS || Liiga ||57 ||14 ||14 ||28 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || TPS || Liiga ||46 ||18 ||18 ||36 ||22 ||13 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
| 2021-2022 || TPS || Liiga ||56 ||20 ||19 ||39 ||49 ||18 ||4 ||15 ||19 ||4

Au niveau international 

|-
| 2014 ||align=left| Finlande U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 || align="left"|
|-
| 2016 ||align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||2 ||2 ||0 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2018 ||align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||5 ||1 ||2 ||3 ||2 || align="left"|

Références

Liens externes 

 
 
 

Naissance en juin 1998
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du TuTo Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)